Jazz at Santa Monica Civic ’72 — концертный альбом американской джазовой певицы Эллы Фицджеральд, записанный во время её выступления в Санта-Монике, Калифорния, 2 июня 1972 года. Пластинка была выпущена 2 августа 1972.

Вместе с Фицджеральд в концерте приняли участие оркестр Каунта Бэйси, трио Томми Флэнагана, Оскар Питерсон, а также участники концертов Jazz at the Philarmonic, приглашённые продюсером Норманом Гранцом.

Список композиций

Участники записи 
 Элла Фицджеральд — вокал.
Треки 2-6:
 Оркестр Каунта Бэйси.
Треки 7-14:
 Участники Jazz at the Philarmonic.
Трек 15:
 Оскар Питерсон — фортепиано.
Треки 16-20:
 Оркестр Каунта Бэйси.
 Томми Флэнаган — фортепиано.
 Фрэнк Делароза — контрабас.
 Эд Тигпен — барабаны.
Треки 21-24:
 Томми Флэнаган — фортепиано.
 Фрэнк Делароза — контрабас.
 Эд Тигпен — барабаны.
Треки 25-28:
 Оркестр Каунта Бэйси.
 Томми Флэнаган — фортепиано.
 Фрэнк Делароза — контрабас.
 Эд Тигпен — барабаны.
Трек 29:
 Оркестр Каунта Бэйси.
 Участники Jazz at the Philarmonic.

Примечания 

Концертные альбомы 1972 года
Альбомы Эллы Фицджеральд
Альбомы на английском языке
Альбомы Pablo Records